Necșești se poate referi la:
Necșești, Alba
Necșești, Teleorman